Ryczywół est le nom :

Toponymie

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 de la gmina de Ryczywół ;
 du village de Ryczywół, chef-lieu de cette gmina.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 du village de Ryczywół.